Le Championnat de France de volley-ball Nationale 1 2009-2010 oppose 24 équipes françaises de volley-ball réparties dans deux groupes.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition 
À l’issue des 22 journées, un tournoi final à 4 équipes déterminera le classement pour le titre de championne de France de Nationale 1 féminine, ainsi que pour l’accession en Ligue A féminine. Ce tournoi final opposera l’équipe classée première de la poule A à l’équipe classée seconde de la poule B, et d’autre part l’équipe classée première de la poule B à l’équipe classée seconde de la poule A. Les deux équipes vainqueurs s’affronteront le lendemain pour le titre de championnes de France de Nationale 1 féminine.
Les équipes finalistes du tournoi final le dimanche accèdent à la Ligue A féminine pour la saison 2010/2011, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions de participation au championnat de Ligue A féminine, et à la condition que la Commission d’Aide et de Contrôle des Clubs Professionnels de la LNV émette un avis favorable, au regard de leur situation financière.
Les 2 équipes perdantes du samedi rejoignent les 2 équipes reléguées de Ligue A féminine pour jouer en DEF la saison 2010/2011.
Les équipes classées , , ,  de chaque poule et l'IFVB sont promues en DEF la saison 2010/2011.

Poule A

Classement de la saison régulière 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Poule B

Classement de la saison régulière 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Phase finale

Résultats

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de France de volley-ball féminin 2009-2010

Lien externe 
 Résultats sur le site de la FFVB

2010
Volley-ball F2
Championnat F2